Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Felipe Rivera e Fernando Roese 7-6, 5-7, 6-3.

Teste di serie

 Ricardo Acioly /  Nicolás Pereira (Campioni)
 Nelson Aerts /  José Daher (primo turno)

 Juan-Ignacio Garat /  Roberto Saad (quarti di finale)
 Alexandre Hocevar /  William Kyriakos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1993